«Ле́тбридж Ха́ррикейнз» () — молодёжный хоккейный клуб из Канады, базирующийся в городе Летбридж. Выступает в Западной хоккейной лиге. Домашняя арена — ЭНМАКС Центр — вмещает 5479 зрителей.

История 
История команды началась в 1967 году, когда в Виннипеге был образован клуб «Виннипег Джетс», позднее носивший названия «Виннипег Клабз» и «Виннипег Монаркс». В 1977 году клуб переехал в Калгари и стал называться «Калгари Ранглерз». Десять лет спустя команда перебазировалась в Летбридж, получив своё нынешнее имя. Здесь «ураганы» сменили клуб «Летбридж Бронкос», который переехал в город Свифт-Каррент.

В 1997 году команда в единственный на данный момент раз в своей истории стала победительницей Западной хоккейной лиги, однако в финале Мемориального кубка она уступила клубу «Халл Олимпикс». В сезоне 2007/08 «Харрикейнз» стали победителями своей конференции, тем не менее в финале турнира они потерпели поражение.

Перед началом сезона 2013/14 клубу пришлось сменить свой логотип из-за жалоб со стороны «Вашингтон Кэпиталз», где резонно заявляли о почти полной схожести эмблем команд.

Достижения 
 Чемпион Западной хоккейной лиги 1997.

Состав

Индивидуальные рекорды

Известные игроки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Клубы Западной хоккейной лиги
Спортивные клубы Альберты
Спорт в Летбридже
Организации Летбриджа